Красноозерный — название населённых пунктов:

Россия 
 Красноозерный — посёлок в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия.
 Красноозерный — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.